Точильное — село в Смоленском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Точилинского сельсовета.

История 
В 1928 году состояло из 421 хозяйства. В административном отношении являлось центром Точилинского сельсовета Смоленского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
В 1928 году основное население — русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Алтайский край)